Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Dinara Safina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Nadia Petrova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2009
Tennis en avril 2009
Tennis en mai 2009